Фінал Кубка Німеччини з футболу 2009 — фінальний матч розіграшу кубка Німеччини сезону 2008—2009 відбувся 30 травня 2009 року. У поєдинку зустрілися «Вердер» з однойменного міста та леверкузенський «Баєр 04». Перемогу з рахунком 1:0 здобув «Вердер».

Учасники

Шлях до фіналу 

«Баєр 04»

«Вердер»

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2009 у футболі
Фінали кубка Німеччини з футболу
Травень 2009
2009 у німецькому спорті